В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Los Angeles 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-4, 6-0.

Сіяні гравчині 

Відсутня
 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Андреа Джегер (фінал)
 Венді Тернбулл (1-ше коло)

 Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (півфінал)
 Відсутня
 Барбара Поттер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships